Дюссен — французская фамилия. Известные носители:
 Дюссен, Жан-Марк (род. 1991) —  французский регбист.
 Дюссен, Ноэ (род. 1992) — бельгийский футболист.